Les Deux Alpes peut désigner :
 Les Deux Alpes, une commune française d'Isère ;
 Les Deux Alpes, une station touristique d'Isère, sur les communes des Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans.